Gasthauskirche ist oder war die Bezeichnung für folgende Kirchen:
 Gasthauskirche in Emden
 Gasthauskirche in Erkelenz
 Kirche im Kloster Faldern
 Gasthauskirche in Husum
 Gasthauskirche in Stralsund